Hot Springs kan syfta på följande platser:

USA 

 Hot Springs, countyhuvudort, Arkansas, Garland County, 
 Hot Springs, Montana, ort, Sanders County, 
 Hot Springs, North Carolina, ort, Madison County,
 Hot Springs, South Dakota, countyhuvudort, Fall River County, 
 Hot Springs, Virginia, ort, Bath County, 

Robotskapade USAförgreningar